
Le mot tank peut avoir plusieurs significations :
 un char de combat, le mot tankiste est également employé pour désigner le(s) soldat(s) à bord ;
un tank est un réservoir d'eau naturel ou artificiel du monde indien ;
un tank à lait est un réservoir réfrigéré contenant du lait, ou tout autre produit d'origine laitière ;
un récipient, cet usage est valide au Canada ;
une ponceuse à bandes stationnaire, ce terme est argotique

Toponymie 

 Tank est une ville du Pakistan ;
 Tank Cemetery est un cimetière de la Première Guerre mondiale situé à Guemappe dans le département français du Pas-de-Calais ;

Automobile 

 un Tank Bugatti est un type de carrosserie de course ;

Cinéma 
 Tank est un film américain réalisé par Marvin J. Chomsky en 1984 ;

Musique 
 Tank est un chanteur de RnB américain ;
 Tank est un groupe de heavy metal britannique faisant partie de la New wave of British heavy metal ;
 Tank, un album d'Asian Dub Foundation sorti en 2005.

Jeux 
 T.A.N.K., jeu d'arcade.

Patronymie 
 Kurt Tank (1898-1983) est un concepteur d'avions et pilote d'essai allemand.
 Jennifer Tank, écologiste américaine.

Horlogerie 
 Cartier Tank, montre de l'entreprise Cartier.

Homonymie de titre